100 m stylem grzbietowym mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2015. Eliminacje i półfinały odbyły się 3 sierpnia, a finał 4 sierpnia.

W tej konkurencji wzięło udział 68 pływaków z 58 krajów.

Złoty medal zdobył Australijczyk Mitch Larkin, który popłynął o 0,08 s szybciej od Camille'a Lacourta z Francji. Brąz wywalczył reprezentant Stanów Zjednoczonych Matt Grevers.

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje odbyły się o 09:49.

Półfinały 
Półfinały odbyły się o 17:48.

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał 
Finał odbył się o 18:36.

Przypisy 

Pływanie na Mistrzostwach Świata w Pływaniu 2015